Armand Calmel (1871-1959), un homme politique ;
 Dorylia Calmel (née en 1980), une actrice française ;
 Lucille Calmel (née en 1969), performeur, metteuse en scène et écrivaine française ;
 Mireille Calmel (née en 1964), une écrivaine française ;
 Olivier Calmel (né en 1974), un pianiste et compositeur français ;
 Roger Calmel (1920-1998), un compositeur français.